taiwanisch oder taiwanesisch steht für:
 den ostasiatischen Staat Taiwan betreffend, siehe Republik China (Taiwan)
 die ostasiatische Insel Taiwan betreffend, siehe Taiwan (Insel)
 Taiwanische Sprache, chinesische Sprache in Taiwan
 Taiwanische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Taiwans

Siehe auch: